Philip Yorke peut se référer à :

 Philip Yorke (1690-1764),  de Hardwicke, Lord chancelier de Grande-Bretagne ;
 Philip Yorke (1720-1790),  de Hardwicke, homme politique britannique ;
 Philip Yorke (1757-1834),  de Hardwicke, homme politique britannique ;
 Philip Yorke (1743-1804), généalogiste et écrivain.
 Philip Yorke (1784-1808), vicomte Royston, voyageur et homme politique britannique.